Volume – misura dello spazio occupata da un corpo solido
 Volume – area di memorizzazione di dati su disco rigido
 Volume – rumorosità di un suono, percepita soggettivamente, definizione soprattutto psicoacustica
 Volume – intensità di un suono, misurata oggettivamente e intesa come grandezza fisica
 Grandezza fisica – generica misurabile
 Volume – sinonimo di libro rilegato e stampato

Musica 
 Volume – singolo degli Articolo 31 del 2000
 Volume – album degli Skindred del 2015

Sport 
 Volume – un parametro utilizzato in vari sport

Arte 
 Volume – installazione luminosa interattiva creata dalla United Visual Artists, Robert Del Naja e Neil Davidge